Aimone Alletti (né en 1988), joueur italien de volley-ball ;
 Arnaud Aletti, joueur français de rugby à XV ;
 Jacques Aletti (né en 1955), sauteur en hauteur français ;
 Jean-Noël Aletti (né en 1942), jésuite français, exégète catholique et professeur à l'Institut biblique pontifical de Rome ;
 Joseph Aletti (1864-1938), directeur et propriétaires de plusieurs palaces français.

Article connexe
 Clémence Aletti, une série télévisée québécoise diffusée en 1986